Prince Edward Island Scotties Tournament of Hearts 2009 – prowincjonalne mistrzostwa Wyspy Księcia Edwarda kobiet w curlingu, eliminacje do Scotties Tournament of Hearts 2009.

Turniej finałowy odbył się w dniach 22-26 stycznia w Summerside, na lodowisku Silver Fox Curling and Yacht Club.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego była Suzanne Birt (tytuł zdobyła jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Gaudet), jej drużyna ostatecznie zajęła 3. miejsce po porażce w półfinale z MacPhee 4:10. Nowym mistrzem Wyspy Księcia Edwarda po pokonaniu w finale Kim Dolan 9:7 została drużyna Robyn MacPhee.



Drużyny

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał

Półfinał

1-2

3-4

Round Robin 

Klasyfikacja na miejscach 1-3 nastąpiła według wyników tee shot. Drużyna Birt uzyskała wynik 74,5, Dolan 11,5 a MacPhee 119,5.

Sesja 1. 
22 stycznia 2009, 19:00

Sesja 2. 
23 stycznia 2009, 10:00

Sesja 3. 
23 stycznia 2009, 15:00

Sesja 4. 
24 stycznia 2009, 13:00

Sesja 5. 
24 stycznia 2009, 18:00

Zobacz też 
 sezon 2008/2009 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw

2009
2009 w curlingu
2009 w Kanadzie